Manipulator robotyczny
 Manipulator alarmowy
 Manipulator punktowy (TrackPoint)
 Manipulator kulkowy (Manipulator dotykowy, Trackball)
 Manipulator drążkowy (Joystick, Manipulator wychyłkowy)